8. Mistrzostwa Europy w Futsalu odbyły się w Belgii: w Antwerpii (Sportpaleis i Lotto Arena), w dniach 28 stycznia-8 lutego 2014. Tytuł wywalczony dwa lata wcześniej broniła reprezentacja Hiszpanii. Nowym mistrzem Europy zostały Włochy.

Hale

Uczestnicy

Sędziowie 

  Marc Birkett
  Gerald Bauernfeind
  Ondřej Černý
  Kamil Çetin
  Balázs Farkas
  Eduardo José Fernandes Coelho
  Fernando Gutiérrez Lumbreras 
  Ołeh Iwanow

  Pascal Lemal 
  Alessandro Malfer
  Timo Onatsu 
  Iwan Szabanow
  Borut Šivic
  Bogdan Sorescu
  Sebastian Stawicki
  Saša Tomić

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
MISTRZ EUROPY 2014

Włochy DRUGI TYTUŁ

Klasyfikacja końcowa

Strzelcy

8 goli

5 goli

4 gole

3 gole

2 gole

1 gol 

Gole samobójcze
  Saad Salhi (dla Rumunii)
  Aleksandr Fukin (dla Portugalii)

Linki zewnętrzne 
 UEFA.com

2014 w piłce nożnej
2014
Piłka nożna w Belgii
2014 w Belgii